Emmanuel Ambroise Joseph de Turck de Kersbeek (Brussel, 12 december 1786 - Tienen, 24 juli 1862) was een Belgisch edelman.

Levensloop
Emmanuel de Turck was een zoon van Ambroise de Turck, griffier van de thesaurie in Brussel, en van Henriette de l'Escaille. 

In 1839 werd hij erkend in de erfelijke adel, met de titel baron, overdraagbaar bij eerstgeboorte en met de toevoeging de Kersbeek bij de familienaam. Hij trouwde met barones Eudoxie de T'Serclaes de Wommersom (1810-1880) en ze kregen 12 kinderen, onder wie:
 Anastasie de Turck (1828-1888), die trouwde met Charles de Bruges de Gerpinnes (1817-1902).
 Emile de Turck (1829-1909), provincieraadslid voor Brabant, burgemeester van Westmalle, die trouwde met Joséphine de Brouchoven de Bergeyck (1843-1914).
 Stéphanie de Turck (1832-1912), religieuze van het H. Hart.
 Marie-Petronille de Turck (1836-1888), religieuze van het H. Hart.
 Auguste de Turck (1840-1908), norbertijn, prior in de Abdij van 't Park.
 Edmond de Turck (1841-1884), die trouwde met Valérie della Faille de Leverghem (1847-1912), dochter van Alphonse della Faille de Leverghem, burgemeester van Booischot.
Marguerite de Turck (1872-1927), die trouwde met baron Alphonse de Gruben (1866-1929), burgemeester van Booischot.
Gaspard de Turck (1874-1930), burgemeester van Kersbeek-Miskom, die trouwde met Julie Domis de Semerpont (1881-1937), dochter van Charles Domis de Semerpont.
Anne-Marie de Turck (1912-1997) die huwde met Van Innes in wie, als laatste naamdraagster, de familie de Turck de Kersbeek uitdoofde. Anne-Marie de Turck trouwde met baron Van Innis en zij kregen nog verschillende kinderen.
 Jules de Turck (1843-1875), norbertijn in de Abdij van Tongerlo.
 Karl de Turck (1846-1919), provincieraadslid voor Brabant, burgemeester van Attenrode-Wever, die in 1881 trouwde met gravin Lucie Goethals (1856-1922).
 Elodie de Turck (1882-1962), die trouwde met Paul de l'Escaille (1877-1936), burgemeester van Attenrode-Wever.
 Marie-Anastasie de Turck (1883-1974), die trouwde met baron Raphaël Gillès de Pélichy (1875-1967).

Literatuur
 Généalogie de Turck, in: Annuaire de la noblesse de Belgique, Brussel, 1851.
 Oscar COOMANS DE BRACHÈNE, État présent de la noblesse belge, Annuairer 1999, Brussel, 1999.

Belgische adel in de 19e eeuw